Centralia kan syfta på:

 Centralia, Illinois
 Centralia, Kansas
 Centralia, Missouri
 Centralia, Pennsylvania
 Centralia, Washington